

Geografia

Austria 
 Haslach – frazione di Dornbirn, città nel distretto di Dornbirn (Vorarlberg)
 Haslach – frazione di Gleinstätten, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)
 Haslach – ex comune ora frazione di Nappersdorf-Kammersdorf, comune nel distretto di Hollabrunn (Bassa Austria)
 Haslach an der Mühl – comune nel distretto di Rohrbach (Alta Austria)

Germania 
 Haslach – frazione di Deggendorf, città nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)
 Haslach – ex comune ora frazione di Dürrwangen, città nel distretto della Media Franconia (Baviera)
 Haslach – quartiere di Friburgo in Brisgovia, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Haslach – ex comune ora frazione di Herrenberg, città nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Haslach – ex comune ora frazione di Oberkirch, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Haslach – ex comune ora frazione di Rot an der Rot, comune nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Haslach – ex comune ora frazione di Traunstein, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Haslach – frazione di Villingen-Schwenningen, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Haslach im Kinzigtal – città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Italia 
 Oberau-Haslach – nome tedesco di Oltrisarco-Aslago, circoscrizione della città di Bolzano nella provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)

Polonia 
 Haslach – antico nome tedesco di Hażlach, comune nel distretto di Cieszyn (Slesia)

Pagine correlate 
Burghaslach – comune tedesco nel distretto della Media Franconia (Baviera)
Niederhaslach – comune francese nel dipartimento del Basso Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)
Oberhaslach – comune francese nel dipartimento del Basso Reno (Alsazia-Champagne-Ardenne-Lorena)